Селива́новский район — название двух административных единиц России, существовавших в разное время.

Селивановский район — административный район в составе Владимирской области Российской Федерации.
Селивановский район — административный район в составе Ростовской области, существовавший в 1934—1956 годах.